Гуса́ры — многозначное слово:
 Гусары — род кавалерии.
 Гусары — род обезьян.
 Гусары — французская кинокомедия с Бурвилем в главной роли.
 Гусары в искусстве

Топоним 
 Гусары — город в Азербайджане.
 Гусары — деревня в Андреапольском районе Тверской области России.
 Гусары — деревня в Уйском районе Челябинской области России.
 Гусары — село в Ровненской области Украины.
 Гусары — район Харькова, до 1960-х деревня на левом берегу реки Очеретянка.

См. также 

 Гусар (значения)
 Гусарский полк
 Дамы и гусары
 «Эскадрон гусар летучих»
 «Два гусара»
 «О бедном гусаре замолвите слово»
 Гусарская баллада (значения)